Олег Александрович Коломойцев (1924, Астрахань — 14.07.1984, Краснодар) — советский -монументалист.

Биография 
Родился в 1924 году в Астрахани. в семье служащих. Участник Великой Отечественной войны. Образование получил в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, в студии академика Н. В. Томского в 1951 году. По распределению трудился в Кемерово. С 1956 года жил и работал в Краснодаре.

Работы О. А. Коломойцева 
 Портрет Н. Островского. Выполнен из мрамора. Хранится в Новороссийском музее
 Портрет юноши. Выполнен из мрамора.
 Портрет М. Горького (1959). Выполнен из мрамора.
 Памятник Неизвестному матросу в Новороссийске (1961). В соавторстве с архитекторами Е. Г. Лашуком и К. М. Михайловым 
 Композиция «Элегия»
 Композиция «Рыбаки» (1964). Отлита в бронзе. Принадлежит Мурманскому краеведческому музею.
 Композиция «Ветер Октября». Отлита из чугуна. Была приобретена музеем Революции.
 Портрет «Наташа». Выполнен из мрамора. Принадлежит Краснодарскому художественному музею им. Ф. А. Коваленко.
 Монумент 4-му гвардейскому казачьему кавалерийскому Кубанскому корпусу около ст. Кущевской (1967). Выполнена из бетона с гранитной крошкой. В соавторстве с архитектором Н. И. Корсаковым.
 Скульптура «Созидатель» (1967). Выполнена из бетона с мраморной крошкой. Установлена в Краснодаре на ул. Мачуги.
 Портрет Генерала Плиева (1969). Выполнен из бронзы.
 Портрет художника Чарского (1969). Выполнен из бронзы.
 Монументально-декоративная группа «Дружба», установленная на территории Алмалыкского медеплавильного комбината в Ташкентской области
 Бюст Ф. Шаляпина. Выполнен из гранита.
 Бюст А. С. Пушкина (1970). Выполнен из мрамора. Хранится в ККУНБ им. А. С. Пушкина
 Памятник В. И. Ленину в Кореновске . В соавторстве с архитектором Н. И. Корсаковым.
 Памятник Ф. Э. Дзержинскому (1981) установлен в Краснодаре в сквере им. Ф. Э. Дзержинского. В соавторстве с архитектором В. А. Карпычевым.

Примечания

Литература 
 Трехбратов, Б. А.,  Жадан, В. А. Екатеринодар — Краснодар: Историческая энциклопедия, 1793—2009. — Краснодар : Кубань-книга, 2009. — 688 с.
 Зеленова, С. Е. Скульптор О. А. Коломойцев. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1974. – 18 с., 9 л.: ил.